Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Казахстану (Центральна Азія).

Із 157 зазначених в таблиці видів, 2 знаходяться під критичною загрозою, 6 перебуває під загрозою зникнення, 7 є уразливими, 10 перебувають в стані близькому до уразливого.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Казахстан
Фауна Казахстану
Списки:Казахстан